Lucas Sebastián Nanía Machain, mais conhecido como Lucas Nanía (Buenos Aires, 14 de janeiro de 1984), é um futebolista argentino que atua como meia. Atualmente, está no Independiente Rivadavia.

Carreira 
Começou no  e logo foi emprestado ao Palestino para ganhar experiência. No clube chileno, se destacou e retornou à Argentina como grande aposta, porém, o treinador informou que não o utilizaria ainda, fazendo com que o meia comprasse o próprio passe por 25 mil dólares e se transferisse para o Estudiantes de Mérida, da Venezuela.

Após uma temporada no clube venezuelano, foi contratado pelo Deportivo Pereira, da Colômbia, no qual jogou em 2007. Se transferiu para o San Martín de San Juan e logo depois para o Ferro Carril, onde se destacou, permanecendo por duas temporadas.

No segundo semestre de 2010, foi contratado pelo Everton, onde pouco foi aproveitado. Assim, assinou com o  para a temporada 2011, em sua passagem no futebol brasileiro. No clube baiano, foi reserva e atuou somente pelo Campeonato Baiano, sem sequer ter entrado em campo pelo Brasileirão. Em 16 de junho, o clube anunciou a dispensa do jogador.

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Esporte Clube Vitória